John Tate est un patronyme qui peut désigner :
 John Tate (1915-1979), un acteur australien ;
 John Tate (1925-2019), le mathématicien américain, lauréat du Prix Abel ;
 John Tate (1955-1998), le boxeur américain champion du monde des poids lourds.